Dufriche ist ein Namensteil folgender Personen:

 Éléonor-Zoa Dufriche de Valazé (1780–1838), französischer General der Genietruppen
 René-Nicolas Dufriche Desgenettes (1762–1837), französischer Militärarzt